Хита́ти () — многозначный термин из Японии:

 Hitachi — японская корпорация.
 Хитати (Ибараки) — город в Японии.
 Масахито-но-мия Хитати — младший брат императора Акихито.
  — жена принца Хитати.
 Хитати (провинция) — бывшая провинция в Японии.